Six navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Columbine, un septième ayant été renommé avant son lancement :

le HMS Columbine aurait dû être un navire de ligne de sixième rang de 22 canons. Il est renommé Cyane en 1805 et lancé l'année suivante ;
le , un brick de 18 canons lancé en 1806 et échoué en 1824 ;
le , un sloop de 18 canons lancé en 1826 et revendu en 1892 ;
le , un sloop à hélice lancé en 1862 et démoli en 1875 ;
le , un navire ravitailleur acheté en 1897 et revendu en 1907 ;
le HMS Columbine, un sloop de  lancé sous le nom de Wild Swan en 1876. Renommé Clyde en 1904, il est finalement renommé Columbine en 1912 avant d'être vendu en 1920 ;
le , une corvette de  lancée en 1940. Après sa participation à la Seconde Guerre mondiale, elle est revendue en 1946 et renommée Lief Welding, avant d'être démolie en 1966.

Source 

Columbine